La Serie B NFLI 2005 è stata la ventiduesima edizione del secondo livello del campionato italiano di football americano; è stata la terza edizione organizzata dalla NFL Italia e la sesta con la denominazione Serie B.

Regular season

Classifica

Girone A

Girone B

Playoff

XIII SilverBowl 

Il XIII SilverBowl si è disputato il 25 giugno 2005 allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'incontro è stato vinto dai Guelfi Firenze sui Briganti Napoli con il risultato di 47 a 21.

Verdetti
  vincitori del SilverBowl XIII.

Note

Voci correlate 
 Serie A NFLI 2005
 Serie C NFLI 2005

Campionato NFLI